

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wilw“ beginnt.

Wilw 



Wilwe 
 Wilwerth, Christiane, luxemburgische Schriftstellerin
 Wilwertz, Paul (1905–1979), luxemburgischer Politiker (LSAP), Mitglied der Chambre